Василевский, Дмитрий:

 Василевский, Дмитрий Ефимович 
 Василевский, Дмитрий Павлович